

Sigle
 Parti Réformateur Libéral – Partito Riformatore Liberale, partito politico belga
 Physical Review Letters – rivista scientifica
 Polska Rzeczpospolita Ludowa – Repubblica Popolare di Polonia, nome ufficiale della Polonia dal 1952 al 1989

Biologia 
 PRL – prolattina, un ormone prodotto nell'adenoipofisi

Codici 
 PRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Oceanic (Stati Uniti)
 prl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni peruviana

Mineralogia 
 Prl – abbreviazione di pirofillite

Note